Гукася́н () — вірменське прізвище. Відомі носії:

 Гукасян Арег Аршавірович (нар. 1956) — вірменський депутат.
 Гукасян Аркадій Аршавірович (нар. 1957) — другий президент Нагірно-Карабаської республіки.
 Гукасян Аршалуйс Серопович (нар. 1911) — радянський вчений в області виноградарства.
 Гукасян Вардан Миколайович (нар. 1961) — мер Ґюмрі.
 Гукасян Ворошил Левонович (1932–1986) — радянський лінгвіст, історик, кавказознавець, спеціаліст з удінської мови.